Вітте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Меца, 38 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2758 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5592,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Даррі Коул (1925—2006) — французький актор.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста 

 Віттель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віттель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези